Chroogomphus — рід грибів родини Gomphidiaceae. Назва вперше опублікована 1964 року.

Класифікація 
До роду Chroogomphus відносять 26 видів:

Примітки

Джерела 
 Miller, O.K. 1964. Monograph of Chroogomphus (Gomphidiaceae). Mycologia. 56:526-549 - P.529

Роди грибів
Мокрухові